Нептун може да се отнася до:
 Нептун () – древноримски бог на морето, отъждествение на древногръцкия бог Посейдон
 Нептун – осмата планета от Слънчевата система
 Нептюн (Neptune) – град и община в щата Ню Джърси, САЩ
 Нептун – румънски курорт на Черно море